Az apa (2019) Krisztina Grozeva és Petr Vlcsanov filmje
 Az apa (2020) Florian Zeller filmje